Die Suomensarja 1947/48 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die fünfte unter dem Namen Suomensarja. Sie wird als Zwischensaison angesehen, da die folgende Spielzeit bereits 1948 ausgetragen wurde. Die meisten Spiele fanden im Herbst 1947 statt.

Modus 
Die 16 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 8 Teams eingeteilt. Diese spielten an 14 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die besten zwei Vereine aus beiden Gruppen qualifizierten sich für Play-off-Runde. Die jeweils beiden letzten Teams stiegen ab.

Aus den Play-offs, die in einer einfachen Runde ausgetragen wurden, stiegen die zwei besten Teams in die Mestaruussarja 1948 auf.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Süd

Gruppe Nord

Play-off-Runde

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1947/48
1947 48